Klimko je slovenské a české příjmení. Přechýlenou variantou je Klimková.

mužská podoba
 Ján Klimko (* 1960), slovenský sdruženář
 Jozef Klimko (1942–2021), slovenský právník a vysokoškolský učitel
 Július Klimko (1871–1964), slovenský a československý politik a senátor

podobná příjmení

 Klimek

Slovenská příjmení
Česká příjmení